

Фоллс Тауншип — селище в окрузі Бакс, штат Пенсільванія
 Фоллс Тауншип — селище в окрузі Вайомінг, штат Пенсильванія